Endococcus — рід грибів. Назва вперше опублікована 1855 року.

Класифікація 
До роду Endococcus відносять 76 видів:

Примітки

Джерела 
 Nylander, W. 1855. Essai d'une nouvelle classification des lichens (second mémoire). Mémoires de la Société Impériale des Sciences Naturelles de Cherbourg. 3:161-202 - P.193

Роди грибів